Салобелякское сельское поселение — муниципальное образование в Яранском муниципальном районе Кировской области. Административный центр — село Салобеляк.

История 
Салобелякское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО из упразднённых административно-территориальных единиц: Салобелякского (село Салобеляк, деревня Пахтаево), Верхоуслинского (деревни Верхоуслино, Кушово), Энгенерского (село Энгенер, деревни Бахтинские, Урбеж-Курбатово, Шулкомучакш) сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Яранск
Сельские поселения Кировской области
Появились в 2006 году в России
Административные единицы, образованные в 2006 году
2000-е годы в Кировской области
2006 год в Кировской области